De gecombineerde 5000 en 10.000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2016/2017 ging van start op 11 november 2016 in Harbin en eindigde in Stavanger op 11 maart 2017. Titelverdediger was de Sven Kramer uit Nederland, hij won deze editie de eerste twee wereldbekerwedstrijden en liet de overige vier aan zich voorbij gaan. De Nederlander Jorrit Bergsma won voor de vierde maal het gecombineerde klassement over 5.000 en 10.000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Harbin

Nagano

Astana

Heerenveen

Berlijn

Stavanger

Mannen 5000 meter
2016/2017